Loxicha es un topónimo de origen zapoteco que tiene la raíces Loho: lugar y Xicha: Piña, significando Lugar de piñas. En México se puede referir a:

Municipio de Candelaria Loxicha, municipio del estado de Oaxaca;
Candelaria Loxicha, localidad del estado de Oaxaca, cabecera del municipio anterior;
Municipio de San Agustín Loxicha, municipio del estado de Oaxaca;
San Agustín Loxicha, localidad del estado de Oaxaca, cabecera del municipio anterior;
Municipio de San Baltazar Loxicha, municipio del estado de Oaxaca;
San Baltazar Loxicha, localidad del estado de Oaxaca, cabecera del municipio anterior;
Municipio de San Bartolomé Loxicha, municipio del estado de Oaxaca;
San Bartolomé Loxicha, localidad del estado de Oaxaca, cabecera del municipio anterior;
Municipio de Santa Catarina Loxicha, municipio del estado de Oaxaca;
Santa Catarina Loxicha, localidad del estado de Oaxaca, cabecera del municipio anterior;
Buenavista Loxicha, localidad del estado de Oaxaca;
Magdalena Loxicha, localidad del estado de Oaxaca;
San Francisco Loxicha, localidad del estado de Oaxaca;
Santa Cruz Loxicha, localidad del estado de Oaxaca;
Loma Bonita Loxicha, localidad del estado de Oaxaca;
Santa Martha Loxicha, localidad del estado de Oaxaca.